Peter Parker – prawdziwe nazwisko fikcyjnej postaci Spider-Mana

Osoby:
 Peter Parker – brytyjski lekarz i podróżnik
 Peter Parker, 1. baronet – brytyjski admirał
 Peter Parker, 2. Baronet – brytyjski oficer marynarki wojennej